Марди Коллинз (; род. 4 августа 1984, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выбран на драфте НБА 2006 года под 29-м номером клубом «Нью-Йорк Никс».

Карьера 
Выступая за университет Темпл в сезоне 2005/2006, Коллинз совершил 89 перехватов, набирая при этом 16,9 очка, 4,7 подборов и 4 результативные передачи, после чего был задрафтован в первом раунде «Нью-Йорк Никс» под 29-м номером.

Выступал за «Никс» с 2006 по 2008 год. В своём первом сезоне Коллинз провёл 52 игры, в которых набирал 4,5 очка, 2 подбора и 1,6 передач за 15 минут.

Сезон 2008/2009 в составе «Лос-Анджелес Клипперс» стал для Коллинза самым успешным за время его выступлений в НБА: в 39 играх Марди записывал на свой счет в среднем 5,9 очка, 2,5 подбора и 2,6 результативные передачи.

Сезон 2009/2010 Коллинз также провел в «Лос-Анджелес Клипперс», где в 43 играх набирал в среднем 2,6 очка, 1,2 подбора, 1 передача за 11 минут на площадке. Этот сезон стал для него последним в НБА.

С 2011 по 2014 год Марди сменил 6 команд, поиграв в Турции, Венесуэле, D-лиге НБА, пока по ходу сезона-2013/14 о его переходе с итальянским «Монтегранаро» не договорился «Олимпиакос», который тогда тренировал Георгиос Барцокас. В составе греческой команды сыграл в 14 матчах Евролиги, в которых набирал 2,1 очка, 1,1 передачи и 1,6 подбора.

В сезоне 2014/2015 в составе польского «Турова» в 8 матчах Евролиги Коллинз набирал 12,4 очка, 4,4 подбора, 3,9 передачи и 1,9 перехвата за игру. «Туров» заканчивал сезон в Еврокубке, где Марди повысил свои показатели до 16,3 очка, 7,1 подбора, вошёл в топ-5 игроков турнира по передачам с 6,3 в среднем за игру и стал лучшим в турнире по перехватам – 2,3 перехвата за матч.

Сезон 2015/2016 Коллинз провёл в составе «Страсбура». На его счету 10 матчей в Евролиге, в которых в среднем за 21 минуту на площадке он приносил команде 7,6 очков, 2,1 подбор и 2,5 результативные передачи. Не сумев выйти в ТОП-16, «Страсбур» продолжил сезона в Еврокубке и пробился в финал турнира, в котором уступил «Галатасараю». В чемпионате Франции Марди провёл 44 игры, в которых в среднем набирал 8,6 очков, 4,5 подбора и 3,9 результативных передач за 24 минуты на площадке.

В июле 2016 года Коллинз подписал 1-летний контракт с «Локомотив-Кубань». В сезоне 2016/2017 Марди сыграл в Единой лиге ВТБ 25 матчей, в которых набирал 12,2 очка, 3,6 результативные передачи и 4,9 подбора. В 17 матчах Еврокубка его статистика составила 10,8 очка и 5,5 подбора.

Перед началом сезона 2017/2018 Коллинз продлил контракт с «Локомотивом-Кубань» на 1 год и стал капитаном команды. В Единой лиге ВТБ он набирал 13,1 очка, 4,0 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

В декабре 2017 был признан «Самым ценным игроком» Единой лиги ВТБ по итогам месяца. Коллинз провёл 3 игры, в которых в среднем набирал 18,7 очков, 4,3 подбора, 1,7 передачи и 14,3 балла за эффективность действий.

24 января 2018 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ». По итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 20 изданий, Коллинз попал в состав команды «Звёзды Мира». В этом матче он провёл на площадке 4 минуты 35 секунд, за которые набрал 2 очка и 2 подбора.

В августе 2018 года Коллинз вернулся во Францию, подписав 2-летний контракт со «Страсбуром».

Достижения 
  Серебряный призёр Еврокубка (2): 2015/2016, 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка Греции: 2013/2014
  Обладатель Суперкубка Польши: 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Mardy Collins at draftexpress.com
 Mardy Collins at eurobasket.com
 Mardy Collins at euroleague.net
 Mardy Collins at NBA.com
 Mardy Collins at fiba.com

Баскетболисты США
Игроки «Темпл Оулс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Борнова Беледиеспор»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки БК «Маккаби» Ашдод
Игроки «Гуарос де Лара»
Игроки БК «Сутор»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»